Берта фон Гройч (? — 16 травня 1144) — Лужицька графиня, засновниця німецького монастиря на західнослов'янських землях Лужиці.

Біографія 
Донька графа Віпрехта ІІ та його першої дружини Юдити, правнучки Великого князя Київського Володимира Святого. Ймовірно мати померла при народженні ще однієї доньки.

Коли Берта 1092 р. отримала землю навколо Цвікау як спадок по матері, вона намагалася (як завзятий прихильник християнства) поширити католицизм на цих теренах, заселених західнослов'янськими племенами.

1112 року вона отримала дозвіл у єпископа Дітріха І на заснування і будівництво монастиря. Церква була освячена як Св. Марії (Marienkirche) 1 травня 1118 року єпископом Дітріхом. Парафія займалась місіонерською службою.

Берта розлучилася після короткого шлюбу з Сіззо фон Кафернбургом (Sizzo von Käfernburg), а пізніше стала дружиною графа Дедо IV Веттіна. Завдяки шлюбу з дочкою графа Віпрехта ІІ Гройч, Дедо IV став носити також титул графа Гройча.

1124 року — після смерті батька Віпрехта ІІ, у її брата Генриха маркграфи Конрад фон Веттін і Альбрехт І забрали батьківські князівства. Генрих був змушений задовольнитися лише частиною графства Гройч, а також Будишиним, що дістався йому у спадок від матері. Друга частина графства перебувала під управлінням Берти.

У 1135 році вона успадкувала володіння свого брата Генриха.

Від шлюбу з Дедо IV (пізніше шлюб було анульовано) синів не було.
 Донька: Матильда (? — 1152); одружена з 1143 р. з Рапото фон Абенбергом (Rapoto von Abenberg). Так Берта стала родоначальницею Саксонської королівської династії.

З 1124 р. Берта овдовіла. Вона пережила чоловіка на 20 років. Померла 1144 р.

Вона заповідала графство Гройч одному з синів Конрада, Дедо ІІІ, що отримав Рохлиц і єпископство Наумбург. Лайсніг і Кольдіц після її смерті перейшли до дочки Матильди.

Родовід 
Берта фон Гройч веде свій родовід також від великих князів Київських Володимира Великого та Святослава Хороброго.

Джерела 
 Genealogie Mittelalter 
 
 * 

Маркграфи Лужиці
Засновники монастирів